Илия Георгиев може да се отнася за:
 Илия Георгиев (1818 - 1893), български просветен деец
 Илия Георгиев (1854 – 1930), български църковен деец, свещеник
 Илия (Ильо) Георгиев-Дединчето (? - 1903), български революционер
 Илия Георгиев (1897 - 1978), български революционер и строител
 Илия Георгиев (1937 - 2013), български учен, агроном
 Илия Георгиев, български актьор („Козият рог“ – 1972, „На живот и смърт“ – 1974, „Апостолите“ и „Записки по българските въстания“ – 1976, „Бой последен“ и „От другата страна на огледалото“ – 1977)
 Илия Георгиев – български журналист и озвучаващ актьор („Биг Брадър“)